O Paulista Futebol Clube foi o campeão da Copa do Brasil de 2005 e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 2006. Foi a terceira vez que o campeão da Copa do Brasil não foi um time participante da Série A do Campeonato Brasileiro do mesmo ano.

Ficaram de fora da disputa da Copa do Brasil os clubes que estavam disputando a Taça Libertadores: Santo André, Santos, Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras.

Participantes

Confrontos 
Na primeira e segunda fases, o time melhor qualificado no ranking nacional jogou a primeira partida como visitante. Caso este time vencesse a partida por 2 ou mais gols de diferença, estaria automaticamente classificado para a próxima fase.

A partir das oitavas-de-final, a ordem dos jogos foi definida por sorteio e a partida de volta foi obrigatória.

Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.

Final

Premiação

Ligações externas 
  - Folha Online
  - Futpédia (GloboEsporte.com)

2005
Futebol de 2005 no Brasil